Unfinished Music No.2: Life with the Lions () — второй студийный альбом Джона Леннона и Йоко Оно, выпущенный в 1969 году. Название альбома отсылает к комедийному радиошоу «Life with the Lyons», которое на Би-би-си вели Бен Лайонс и его жена Биби Дэниелс.

Список композиций 
Все композиции принадлежат авторству Джона Леннона и Йоко Оно.

Участники записи 
 Йоко Оно — вокал.
 Джон Леннон — вокал, гитара, обратная связь, радио.
 Джон Чикаи — саксофон («Cambridge 1969»).
 Джон Стивенс — перкуссия («Cambridge 1969»).
 Мэл Эванс — наблюдение («Cambridge 1969»).
 Джон Оно Леннон II — биение сердца («Baby’s Heartbeat»).

Ссылки 
 Unfinished Music No. 2: Life With The Lions на discogs.com

Примечания 

Альбомы Джона Леннона
Йоко Оно